Tołcze peut désigner en Pologne :

 Tołcze, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Tołcze, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie